Personen
 Alois Brunner (1912-2010?), een Oostenrijks oorlogsmidadiger
 Charly Brunner (1955), Oostenrijkse schlagerzanger
 Christiaan Brunner (1929-2007), een emeritus hoogleraar burgerlijk recht
 Edo Brunner (1970), een Nederlandse acteur en presentator
 Emil Brunner (1889-1966), een Zwitsers theoloog
 Eric Brunner (1889-1986), Duits-Amerikaanse voetballer
 Ernst Brunner (1901-1979), Zwitserse fotograaf
 Franz Brunner (1913-1991), Oostenrijkse handballer
 Guido Brunner (1930-1997), Duitse politicus
 John Brunner (1934-1995), een Brits schrijver
 Karl Brunner (doorverwijspagina)
 Karl Brunner-von Wattenwyl (1823-1914), Zwitserse fysicus
 Luise Brunner, kampbewaakster in de Tweede Wereldoorlog 
 Martin Brunner (1963), een voormalig Zwitsers profvoetballer
 Stephanie Brunner (1994), een Oostenrijks alpineskiester
 Wolfgang Brunner (1958), een Duits klavecinist, pianofortespeler, dirigent en muziekpedagoog

Overig
 Brunner Straße, straat in Oostenrijk
 Einhorn-Brunner-reactie, organische reactie
 Portret van Irma Brunner, de Weense (c 1880), pastelschilderij van Edouard Manet